María II de Portugal (Río de Janeiro, 4 de abril de 1819-Lisboa, 15 de noviembre de 1853), fue reina de Portugal, apodada la Educadora. Nacida en Brasil, ha sido, junto a la cubana María Teresa de Luxemburgo y la argentina Máxima de los Países Bajos, una de las tres únicas americanas jefe de Estado de un país europeo, aunque Brasil en 1819 formaba parte de Portugal. Fue la segunda y última mujer que ascendió al trono de Portugal.

Vida 
Fue hija de Pedro I de Brasil y IV de Portugal, y de su primera esposa, la archiduquesa María Leopoldina de Habsburgo-Lorena.

Ascensión al trono 

En marzo de 1826 murió el rey Juan VI, lo que dio lugar a una crisis de sucesión en el país. Su heredero, Pedro, se había proclamado emperador de Brasil en 1822. Juan tenía otro hijo, Miguel, que estaba exiliado en Austria después de haber liderado una serie de levantamientos contra su padre y el régimen liberal.

El rey designó a su hija preferida, Isabel María, regente hasta que su "heredero legítimo regresara al país". Pero jamás especificó quién era ese heredero, si era Pedro, el emperador, o Miguel, el príncipe en el exilio.

Advertido de que los seguidores de su hermano estaba listos para colocar a Miguel en el trono, el emperador de Brasil abdicó el trono portugués en favor de su hija mayor, María de la Gloria, que sólo tenía siete años de edad, con la condición de que se casara con su tío Miguel y de que este aceptara la Constitución Liberal y ejerciera la regencia hasta que su sobrina alcanzara la mayoría de edad.

Miguel simuló que aceptaba la propuesta, pero al llegar a Portugal, derrocó a María y se proclamó rey el 28 de junio de 1828, aboliendo la Constitución liberal. Durante el reinado de su esposo, María recorrió diversas cortes europeas, incluyendo la de su abuelo en Viena, así como Londres y París. El 15 de marzo de 1829, su padre el emperador de Brasil designó un Consejo de Regencia de tres personas presidido por el duque de Palmela, para encargarse del gobierno constitucional de Portugal en su reducto de las islas Azores.

Pedro abdicó del trono brasileño el 7 de abril de 1831, en favor de su hijo Pedro de Alcántara para tratar de que su hija María recuperara el trono portugués. Asumió la regencia para su hija el 3 de marzo de 1832. Y desde su base en las Azores atacó a Miguel, obligándole a abdicar en 1834 con la Convención de Évora-Monte. María II retomó la corona y consiguió la anulación del matrimonio con su tío.

Reinado 

El 26 de enero de 1835, con 15 años de edad, contrajo matrimonio con  Augusto de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, hermano de su madrastra la emperatriz Amelia, hijo de Eugène de Beauharnais y nieto de la Emperatriz Josefina. Don Augusto murió el 28 de marzo de ese mismo año, dos meses después de la boda.

El 1 de enero de 1836, con 16 años de edad, María se casó con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, que gobernó como rey consorte. Recibió el título, de acuerdo con la tradición portuguesa, al nacer su primer hijo, el heredero.

Durante su reinado, María II hubo de hacer frente a una insurrección el 16 de mayo de 1846, que fue sofocada por las tropas realistas el 22 de febrero de 1847. También dictó un acta para asegurar la salud pública y evitar que se expandiera el cólera por el país. Además, apoyó políticas que fomentaban el aumento del nivel educativo de la población.

Tras diversos embarazos y partos, los médicos informaron a María II del peligro que suponía para su salud dar a luz a un hijo por año. María no hizo caso de las advertencias y murió al dar a luz al príncipe Eugenio en 1853.

Matrimonio y descendencia 
El 26 de enero de 1835, contrajo matrimonio con  Augusto de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, sin descendencia.

El 1 de enero de 1836, María se casó con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, con quien tuvo 11 hijos:

 Pedro V de Portugal (1837-1861).
 Luis I de Portugal, duque de Oporto y Viseu (1838-1889).
 María, nacida y muerta el 4 de octubre de 1840.
 Juan, Duque de Beja (1842-1861).
 María Ana (1843-1884), casada con Jorge I de Sajonia.
 Antonia María (1845-1913), casada con Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen.
 Fernando (1846-1861).
 Augusto, Duque de Coímbra (1847-1889).
 Leopoldo, nacido y muerto el 7 de mayo de 1849.
 María de Gloria, nacida y muerta el 3 de febrero de 1851.
 Eugenio, nacido y muerto el 15 de noviembre de 1853, unas horas después de su madre.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Nacidos en Río de Janeiro
Princesas imperiales de Brasil (casa de Braganza)
Casa de Beauharnais
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes maestres de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Fallecidas por parto
Portuguesas del siglo XIX
Duques de Braganza del siglo XIX